Николай Никитович Красев (1889—1969) — инженер-мелиоратор, председатель Дальневосточного отдела Всероссийского Союза евангельских христиан (ДОВСЕХ) в 1920—1926 годах. Редактор-издатель журнала «Слово и Жизнь» в 1921—1922 годах, а также, предположительно, журнала «Луч Истины» в 1919 году. По профессии — инженер, работник губземуправления. В 1926 году председателем ДОВСЕХ стал Андрей Иосифович Савельев.

Дальнейшая судьба Красева неизвестна, однако, предположительно, он не умер своей смертью, поскольку не упоминается в списке недавно «отошедших в вечность», оглашённом на 10 Всесоюзном съезде евангельских христиан 30 ноября 1926 года.

Примечания

Литература 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Евангельские христиане
Деятели баптизма
Баптисты России
Пасторы по алфавиту
Пасторы СССР
Церковные деятели XX века